Antrodiella — рід грибів родини фанерохетові (Phanerochaetaceae). Назва вперше опублікована 1980 року.

Класифікація 
До роду Antrodiella відносять 84 види:

Примітки

Джерела 
 Ryvarden, L.; Johansen, I. 1980. A preliminary polypore flora of East Africa. :1-636 — P.256

Роди грибів
Фанерохетові